Thief puede referirse a:

 Thief (1981), película de Michael Mann interpretada por James Caan;
 Thief (1981), álbum o banda sonora de la película homónima compuesta por el grupo de música electrónica Tangerine Dream;
 Thief: The Dark Project, juego de intrusión y sigilo en primera persona publicado por Eidos Interactive; o
 Thief, videojuego de sigilo desarrollado por Eidos Montréal y distribuido por Square Enix.